Dinocarsis är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Dinocarsis ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Dinocarsis